Veyrières, commune française de la Corrèze
 Veyrières, commune française du Cantal

Voir aussi
Verrières, commune française des Ardennes
Verrières, commune française de l'Aube
Verrières, commune française de l'Aveyron
Verrières, commune française de la Charente
Verrières, commune française de la Marne
Verrières, commune française de l'Orne
Verrières, commune française du Puy-de-Dôme
Verrières, commune française de la Vienne
Verrières-de-Joux, commune française du Doubs
Verrières-du-Grosbois, commune française du Doubs
Verrières-en-Forez, commune française de la Loire
Verrières-le-Buisson, commune française de l'Essonne